

Patronyme

 Casimir Rostan (1774-1837), botaniste et historien français ;
 Léon Rostan (1790-1866), médecin français ;
 Geneviève Rostan (1886-1974), illustratrice et graveuse sur bois française ;
 Georges Rostan (1938-2020), acteur français ;
 Philippe Rostan (1964-), réalisateur français ;
 Marine  Rostan (1991-), boxeuse française.

Toponyme

 Le Pertuis Rostan est un défilé montagneux du Dauphiné garni de fortifications, situé au nord de L'Argentière-la-Bessée dans les Hautes-Alpes françaises.